Frederik Nørgaard kan henvise til flere personer:

 Frederik Nørgaard (bankdirektør) (1861-1937) – dansk bankdirektør og etatsråd
 Frederik Nørgaard (historiker) (1878-1945) – dansk højskolemand og historiker
 Frederik Nørgaard (politiker) (født 1940) – dansk politiker, medlem af Folketinget
 Frederik Nørgaard (basketballspiller) – dansk basketballspiller
 Frederik Nørgaard (fodboldspiller) (født 1999) – dansk fodboldballspiller (målmand)
 Frederik Meldal Nørgaard (født 1976) - dansk skuespiller og manuskriptforfatter